Schönthan är ett tyskt efternamn, som burits av bland anersoen:

 Franz von Schönthan (1849–1913), österrikisk journalist och skriftstälare
 Paul von Schönthan (1853–1905), österrikisk journalist och skriftstälare

Tyska efternamn